Charles Auguste Machart (1808-1896), ingénieur français
 Bruce Machart (-), écrivain américain
 Julie Machart (1989), footballeuse française
 Renaud Machart (1962), critique musical et producteur français

Homophonie
 Jules Machard (1839-1900), peintre français